Kolm ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kolm (1865–1922), österreichischer Fotograf und Filmregisseur
 Barbara Kolm (* 1964), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Politikerin (FPÖ)
 Berta Kolm (1866–1946), österreichische Philanthropin
 Katja Kolm (* 1974), österreichische Film- und Theaterschauspielerin
 Serge-Christophe Kolm (* 1932), französischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Kolm-Veltée (1910–1999), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Dozent
 Walter Kolm (* 1968), argentinischer Geschäftsmann in der Musikindustrie

Kolm ist der Name folgender Orte:

 Kolm (Gemeinde Seeboden), Ortschaft von Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kolm (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kolm-Saigurn, Weiler im hintersten Raurisertal, Pinzgau, Salzburg 

Siehe auch: 

 Colm
 Kollm
 Kholm